Kronen-Apotheke bzw. Kronenapotheke ist der Name u. a. folgender Apotheken:

 Kronen-Apotheke (Bad Reichenhall)
 Kronen-Apotheke (Glücksburg)
 Kronen-Apotheke in Kempten (Allgäu), siehe König’sche Häuser